В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Boston 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 4–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Кріс Еверт (фінал)
  Івонн Гулагонг (переможниця)
  Бетті Стеве (1-ше коло)

 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)
 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978